Heinz Felber ist der Name folgender Personen:

* Heinz Felber (DJ) (* 1956), österreichischer DJ und Musikproduzent 
 Heinz Felber (Ägyptologe) (* 1960), Ägyptologe